Osoby o tym nazwisku:
 Janusz Zuziak – polski historyk
 Władysław Zuziak – rzymskokatolicki duchowny, filozof i etyk 
 Zbigniew K. Zuziak – polski architekt